Fehéroroszország vasúthálózatának hossza 5537 km, ebből széles nyomtávú (1520 mm) 5512 km. Továbbá az országban található még egy rövid 25 km-es normál nyomtávú (1435 mm) szakasz is. Nemzeti vasúttársasága a Belarusz Vasút (Belaruszkaja Csihunka), amely a teljes hálózatot és az egész forgalmat kezeli.

Járművek

Villamosmozdonyok

Dízelmozdonyok

Dízel tolató mozdonyok

Keskeny nyomtávú dízelmozdonyok

Villamos motorvonatok

Dízel motorvonatok

Gőzmozdonyok

Vasúti kapcsolata más országokkal 
  Lengyelország- eltérő nyomtáv - eltérő áramrendszer - 3 kV DC / 25 kV AC
  Oroszország - azonos nyomtáv
  Lettország - azonos nyomtáv
  Litvánia - azonos nyomtáv
  Ukrajna - azonos nyomtáv

További információk 

 
 A Belarusz Vasút (Belaruszkaja Csihunka) honlapja
 www.railfaneurope.net

Források